Калинешти има више значења:

 Калинешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Калинешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Калинешти (Бучеча), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Калинешти (Кандешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Калинешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Калинешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Калинешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Калинешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Калинешти (Дарманешти), насеље у округу Сучава у Румунији
 Калинешти (Шербауци), насеље у округу Сучава у Румунији
 Калинешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Калинешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Калинешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Калинешти (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Калинешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији